Акуша (на даргинском яз. аку — высокий, ша — аул), небольшая народность в восточном Дагестане, говорящая на особом наречии даргинского языка. В исторической литературе акушинцами называют не отдельную народность, а жителей вольных обществ Акуша-Дарго.

Центром их является селение Акуша, которое вместе с некоторыми другими селениями составляло акушинский союз, игравший большую роль в политической жизни Дагестана (в союзе даргинских вольных обществ до и во время покорения Кавказа).

Примечания

Литература 
 

Народы Дагестана
Народы России